Gathorne Gathorne-Hardy, I conte di Cranbrook – politico britannico
John Gathorne-Hardy, II conte di Cranbrook – politico britannico, figlio di Gathorne
John Francis Gathorne-Hardy – generale britannico, figlio di John e nipote di Gathorne